Лысого́рский тонне́ль может означать:

 Лысогорский железнодорожный тоннель
 Лысогорский тоннель (Сочи)